9. etape af Vuelta a España 2020 var en 157,7 km lang , som blev kørt den 29. oktober 2020 med start i  og mål i . Etapen blev betragtet som én af de fladeste i årets løb, og var en af tre chancer for at sprinterne kan få en massespurt.

Det blev også en massespurt hvor Pascal Ackermann fra  blev udråbt som vinder. Det skete efter at Sam Bennett () var kommet først over målstregen, men blev efterfølgende deklasseret af løbsjuryen, som mente at Bennett havde skubbet for meget til Emīls Liepiņš fra  i spurtens indløb.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielt websted

09